Стивен Джон Энтони Уорд (; род. 1951) — журналист и исследователь медиа, специалист по журналисткой этике; профессор и директор Высшей школы журналистики при Университете Британской Колумбии (UBC), профессор и директор-основатель Центра журналистской этики в Висконсинском университете в Мадисоне (UW); основатель комитета по этике в Канадской ассоциации журналистов (CAJ) и соавтор двух этических кодексов CAJ; как репортер и военный корреспондент освещал конфликты в Югославии, Боснии и Северной Ирландии; являлся руководителем ванкуверского бюро информационного агентства The Canadian Press (1995—1998).

Биография

Награды 
 «President’s Award» — «за вклад в журналистику», Canadian Association of Journalists.

Работы 
 
 
 
 
 «Медиа-этика без границ» = «Media Ethics Beyond Borders» (сборник, Routledge, 2010) — редактор, совместно со Германом Вассерманом.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Профессора Университета Британской Колумбии
Профессора Висконсинского университета в Мадисоне